Рекордные футбольные трансферы в истории чемпионата России по годам по номиналу в евро без учёта инфляции.

Самые дорогие покупки в истории России 
По данным сайта Transfermarkt на 2 февраля 2022 года.

Самые дорогие продажи в истории России

Примечания

См. также 
 Рекордные трансферы в футболе
 Футбольные трансферы
 Рекордные трансферы в украинском футболе

Ссылки 
 Transfermarkt

Спортивные рекорды
Списки:Футбол в России